de Torres ist der Familienname folgender Personen:

 Cosimo de Torres (1584–1642), Nuntius und Kardinal, Neffe des Kardinals Ludovico
 Giovanni de Torres (1618–1662), Nuntius in Polen, Erzbischof von Salerno, Neffe von Cosimo
 

Siehe auch:
 Torres